Meinshausen ist der Familienname von:

 Hans Meinshausen
 Karl Friedrich Meinshausen (1819–1899), deutscher Biologe
 Malte Meinshausen, deutscher Umweltwissenschaftler und Klimaforscher